Pierre Antonini, astronome amateur français ;
 Pierre Antonini (1921 - 2008), syndicaliste enseignant et homme politique français.